Mistrovství Evropy v cyklokrosu je závod který od roku 2003 pořádá každý rok evropská cyklistická unie (UEC) vždy v listopadu na začátku cyklokrosové sezóny. Původně se závodilo v kategoriích junioři, muži do 23 let a ženy elite. V roce 2013 byla přidána kategorie žen do 23 let a od roku 2015 i elitní kategorie mužů.

Přehled míst konání

Přehled medailistů

Ženy elite

Ženy do 23 let

Muži elite

Muži do 23 let

Junioři

Externí odkazy 
 

Mistrovství Evropy v cyklistice
Mistrovství Evropy podle sportů
Cyklokros